pustynki – gatunki ptaków z rodzaju Eremopterix z rodziny skowronków

Integralna część wsi  w Polsce 
 Wg TERYT jest 1 
 Pustynka – wieś w woj. dolnośląskim, w powiecie średzkim, w gminie Kostomłoty

Miejscowości na Ukrainie 
 Pustynka (ukr. Пустинка) – wieś w obwodzie donieckim, w rejonie krasnoarmijskim
 Pustynka (ukr. Пустинка) – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim

Cieki wodne w Polsce 
 Pustynka – struga, dopływ Grabowej
 Pustynka – rzeka, dopływ jeziora Łebsko